Sörries ist der Familienname folgender Personen:
 Reiner Sörries (* 1952), deutscher evangelischer Theologe, Kunsthistoriker und christlicher Archäologe
Bernd Sörries, deutscher Verwaltungswissenschaftler